Чемпионат СССР среди сборных команд городов был проведен с 6 по 30 июля 1935 года. Он разыгрывался в двух группах. Звание Чемпиона СССР 1935 года по футболу разыгрывалось среди команд первой группы, команды второй группы боролись за 7-е место. Регламентом предусматривались переходные матчи между двумя лучшими командами второй и двумя худшими первой групп за право участия в первой группе на следующий сезон, но ввиду изменения принципа розыгрыша первенства СССР по футболу, они не состоялись.

В отличие от предыдущих, разыгранных по олимпийской системе, этот турнир был лиговый: шесть команд провели игры в один круг. Также был применен принцип розыгрыша по турам: несколько команд собирались в одном из городов и проводили матчи согласно регламенту.

Сборная команда Москвы выиграла соревнование в четвертый и последний раз. Со следующего года турнир сборных команд городов и союзных республик сменил чемпионат СССР по футболу, проводимый среди клубных команд обществ и ведомств СССР.

Участники 
Было принято решение провести часть данного турнира в рамках традиционного «Матча четырех городов» в Киеве (до 1935 года это был «Матч трёх городов» — Москвы, Ленинграда и Харькова — соревнование по многим видам спорта, в том числе и по футболу; с 1935 года в число участников был включен и Киев). Также в число участников, наряду с двумя российскими и двумя украинскими командами, были включены и две команды из Закавказья: сборные Баку и Тифлиса (позднее — Тбилиси): по окончании «Матча четырех городов» они сначала отправились в Харьков и встретились с украинскими командами, а затем выехали в Москву и Ленинград для встреч со сборными этих городов. В заключение они провели матч между собой (он был сначала сыгран до начала турне, но, ввиду нарушения регламента при проведении, было вынесено решение о его переигровке).

  Москва;
  Ленинград;
  Харьков;
  Киев;
  Баку;
  Тифлис;

Выдержки из регламента 
 Турнир проводился по круговой системе в один круг на поле одного из соперников либо на нейтральном поле;
 За победу команда получала 3 очка, ничью — 2, поражение — 1, неявку — 0;
 В случае равенства очков более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей;

Ход турнира

Тур I: «Матч четырех городов» (Киев) 

В «Матче четырех городов» сборные команды Ленинграда и Москвы поделили первое место, сборные команды Харькова и Киева — третье.

Тур II: «Украина и Закавказье» (Харьков)

Тур III: «Закавказье и столицы» (Москва, Ленинград)

Тур IV: «Закавказское дерби» (Баку)

Итоговая турнирная таблица

Список 33 лучших 
Вратари:

 1. Георгий Шорец («Сталинец» Ленинград); 2. Николай Трусевич («Динамо» Одесса); 3. Иван Рыжов («Спартак» Москва);

Защитники:

 1. Александр Старостин («Спартак» Москва); 2. Лев Корчебоков («Динамо» Москва); 3. Дмитрий Кириллов («Динамо» Харьков);
 1. Виктор Тетерин («Динамо» Москва); 2.Константин Фомин («Динамо» Киев) 3. Михаил Юденич («Динамо» Ленинград);

Полузащитники:

 1. Станислав Леута («Спартак» Москва); 2. Николай Фомин («Динамо» Харьков); 3. Борис Ивин («Сталинец» Ленинград);
 1. Андрей Старостин («Спартак» Москва); 2. Евгений Елисеев («Балтзавод» Ленинград); 3. Борис Сигачёв (ЗИС Мисква);
 1. Валентин Фёдоров («Динамо» Ленинград); 2. Александр Рёмин («Динамо» Москва); 3. Владимир Гребер («Динамо» Днепропетровск);

Нападающие:

 1. Алексей Лапшин («Динамо» Москва); 2. Виктор Шиловский («Динамо» Киев); 3. Михаил Семичастный (ЦДКА Москва);

 1. Пётр Дементьев («Динамо» Ленинград); 2. Михаил Якушин («Динамо» Москва); 3. Пётр Лайко («Динамо» Днепропетровск);

 1. Василий Смирнов («Динамо» Москва); 2. Владимир Степанов («Спартак» Москва); 3. Михаил Бутусов («Динамо» Ленинград);

 1. Василий Павлов («Динамо» Москва); 2. Константин Щегоцкий («Динамо» Киев); 3. Александр И. Фёдоров («Динамо» Ленинград);

 1. Сергей Ильин («Динамо» Москва); 2. Владимир Кусков («Спартак» Ленинград); 3. Николай Махиня («Динамо» Киев)

Примечания

Литература 
 Внуков, В. «Чемпионаты России и СССР» 1912—1935 — Чебоксары. 1999
 Шваб, П. «Энциклопедия советского футбола» — Черновцы, 1994
 «Московский футбол XX век» — Москва. 2000 (сборная Москвы)
 Коломиец, А. «Киевский футбол на рубежах времен» — Киев. 2007 (сборная Киева)
 «70 футбольных лет» (сост. Киселёв, Н.) — Ленинград. 1970 (сборная Ленинграда)
 Грот Ю. «100 лет харьковскому футболу» — Харьков. 2008 (сборная Харькова)
 статья на fc-dinamo.ru
 статья на defacto
 «Звёзды советского футбола 1918—1987» — Москва. 1988

Ссылки 

Чемпионат СССР по футболу 1935